

Persone 
 Günter Jauch – ex schermidore tedesco
 Günther Jauch – conduttore, giornalista e produttore televisivo tedesco
 Joachim Daniel von Jauch – militare e architetto tedesco

Altro 
 Famiglia Jauch – famiglia nobile tedesca di origini anseatiche. Alcuni membri divennero signori di Wellingsbüttel
 Jauch – storica unità di misura di superficie in uso nelle aree tirolesi. Indicava l'area che poteva essere lavorata con un giogo di buoi in un giorno